Осмоло́вская — женская фамилия. Известные носители:

 Осмоловская, Джемма Григорьевна (1938—2019) — российская актриса театра и кино.
 Осмоловская, Зоя Васильевна (1928—2012) — советская и белорусская актриса театра и кино, Заслуженная артистка Белорусской ССР.